La province de l'Ontario, au Canada, est la plus peuplée du pays avec une population totale de 13 448 494 habitants selon le recensement de 2016. Sa capitale est Toronto, qui est également la plus grande ville du Canada. D'autre part, Ottawa, la capitale du pays, est également située dans cette province.

Populations historiques depuis 1851 

Source : Statistique Canada

Groupes ethniques

Langues 

L'Ontario est une province majoritairement anglophone, mais il a une importante population francophone, surtout dans le nord-est. Les francophones en Ontario sont connus comme Franco-Ontariens et ils constituent la plus grande population francophone au Canada hors Québec.

Religion

Notes et références